Pieter van Os kan syfta på:

* Pieter van Os (död 1542), nederländsk historieskrivare
 Pieter Gerardus van Os (1776–1839), nederländsk konstnär
 Pieter Frederik van Os (1808–1892), nederländsk konstnär